Игнатовы — семья советских партизан, действовавших в Краснодарском крае во время Великой Отечественной войны.

 отец — Игнатов, Пётр Карпович (командир партизанского отряда, автор книги «Записки партизана» и ряда других)
 мать — Игнатова, Елена Ивановна (медицинская сестра партизанского отряда)
 старший сын — Игнатов, Евгений Петрович (Герой Советского Союза (посмертно))
 младший сын — Игнатов, Гений Петрович (Герой Советского Союза (посмертно))
 старший сын — Игнатов, Валентин Петрович